Zerstörte Träume steht für:

 Blind ermittelt – Zerstörte Träume
 Polizeiruf 110: Zerstörte Träume